Gotham může být:
 přezdívka New Yorku
 Gotham (Nottinghamshire) – vesnice v hrabství Nottinghamshire v Anglii
 Gotham (Wisconsin) – osada ve Wisconsinu v USA
 Gotham (film) – americký film z roku 1988
 Gotham (seriál) – americký televizní seriál z let 2014–2019
 Gotham Awards – výroční filmové ceny
 Gotham City – fiktivní město z příběhů o Batmanovi
 Gotham City (píseň) – píseň amerického hudebníka R. Kellyho

Externí odkazy